Robinson Crusoe kan henvise til:

 Robinson Crusoe – roman af den engelske forfatter Daniel Defoe
 Robinson Crusoe (film fra 1902) – fransk stumfilm fra 1902 af Georges Méliès
 Robinson Crusoe (film fra 1910) – dansk kortfilm fra 1910 instrueret af August Blom
 Robinson Crusoe (film fra 1947) – sovjetisk film baseret på romanen
 Robinson Crusoe (film fra 1954) – mexikansk film fra 1954 instrueret af Luis Buñuel
 Robinson Crusoe (film fra 1997) – amerikansk film fra 1997